Il campionato di calcio di Prima Categoria 1964-1965 è massimo torneo dilettantistico italiano di quella stagione sportiva. A carattere regionale, fu il sesto con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Codroipo va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone B.
 Pro Fiumicello , Casarsa e Pro Tolmezzo retrocedono in Seconda Categoria.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Manzanese va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone A
 Fortitudo, Edera e Cormonese retrocedono in Seconda Categoria

Calendario

Finale per il titolo regionale

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1965|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.06.1965

|-

 La Manzanese è Campione FVG 1964-1965 per la terza volta consecutiva.

Nasce la Terza Categoria
Nell'estate del 1965 in Friuli V.G. nasce il campionato di Terza Categoria che diviene il nuovo livello più basso dei campionati regionali. Nella stagione 1964-1965 vi erano 10 gironi di Seconda Categoria (nella stagione precedente, 1963-1964, erano 8) per un totale di 126 squadre: 
 le squadre "pure" (allora vi erano anche le squadre "B") classificate dal 1º al 5º posto di ogni girone (le 6 squadre promosse in Prima Categoria sono rimpiazzate dalle 6 retrocesse) passano nella nuova Seconda Categoria costituita da 4 gironi di 14 squadre ciascuno.
 le 10 squadre "pure" classificate al 6º posto disputano un girone di qualificazione per 5 posti nella nuova Seconda Categoria.
 il consiglio direttivo del C.R. FVG, in base ai titoli sportivi fra le 5 perdenti il girone delle seste, sceglie un'ulteriore squadra (la 56ª ed ultima) che accede nella nuova Seconda Categoria.
 Tutte le altre squadre, quelle dal 7º posto in giù e le 4 che hanno perso il girone delle seste, retrocedono nella Terza Categoria.

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia